Morbello Vergari – poeta e scrittore italiano
 Gabriella Vergari – scrittrice italiana
 Giulio Vergari – pittore italiano